Plaskett ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Hemley Plaskett (1893–1980), kanadischer Astronom
 James Plaskett (* 1960), britischer Schach-Großmeister
 John Stanley Plaskett (1865–1941), kanadischer Astronom
 Joseph Plaskett († 2014), kanadischer Maler
 Stacey Plaskett (* 1966), Politikerin der Amerikanischen Jungferninseln
 Thomas G. Plaskett (* 1943), amerikanischer Wirtschaftsmanager 

Plaskett steht für:
 (2905) Plaskett, Asteroid des Hauptgürtels
 Plaskett (Mondkrater)
 Plaskett (Kalifornien), Ort in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Blasket